Chapin ist der Familienname folgender Personen:

 Billy Chapin (1943–2016), US-amerikanischer Schauspieler
 Chester W. Chapin (1798–1883), US-amerikanischer Politiker
 Daryl Chapin (1906–1995), US-amerikanischer Physiker und Miterfinder der Solarzelle
 Earl Chapin (1926–1997), US-amerikanischer Musiker
 Francis Stuart Chapin (1888–1974), US-amerikanischer Soziologe
 Graham H. Chapin (1799–1843), US-amerikanischer Politiker
 Harold Chapin (1886–1915), englischer Schauspieler und Dramatiker
 Harry Chapin (1942–1981), US-amerikanischer Sänger, Songschreiber und Regisseur
 James Paul Chapin (1889–1964), US-amerikanischer Ornithologe
 James Thomas Chapin (* 1955), US-amerikanischer Eisschnellläufer
 Jim Chapin (1919–2009), US-amerikanischer Jazz-Schlagzeuger
 John Putnam Chapin (1810–1864), US-amerikanischer Politiker
 John R. Chapin, US-amerikanischer Künstler und Zeichner 
 Katherine Garrison Chapin (1890–1977), US-amerikanische Schriftstellerin
 Lauren Chapin (* 1945), US-amerikanische Schauspielerin
 Michael Chapin (* 1936), US-amerikanischer Schauspieler
 Roy D. Chapin (1880–1936), US-amerikanischer Unternehmer und Politiker
 Roy D. Chapin Jr. (1915–2001), US-amerikanischer Automobilmanager
 Schuyler Chapin (1923–2009), US-amerikanischer Kunstmanager und Kulturpolitiker
 Selden Chapin (1899–1963), US-amerikanischer Diplomat und Botschafter
 Thomas Chapin (1957–1998), US-amerikanischer Musiker des Modern Creative Jazz
 Tom Chapin (* 1945), US-amerikanischer Singer-Songwriter und Autor

Chapin steht für:

 Chapin (Idaho), Ort im Teton County, Idaho
 Chapin (Illinois), Dorf im Morgan County, Illinois
 Chapin (Iowa), Gemeindefreies Gebiet und Census-designated place im Franklin County, Iowa
 Chapin (Michigan), Gemeindefreies Gebiet im Saginaw County, Michigan
 Chapin (Missouri), Ort im Howell County, Missouri
 Chapin (New York), Ort im Ontario County, New York
 Chapin (South Carolina), Ort im Lexington County, South Carolina
 Chapin (Virginia), Ort im Augusta County, Virginia
 Chapin (Wisconsin), Gemeindefreies Gebiet im Kenosha County, Wisconsin

im NRHP gelistete Objekte:

 Chapin and Gore Building, in Chicago, Illinois, ID-Nr. 79000823
 Chapin Block, in Southbridge, Massachusetts, ID-Nr. 89000558
 Chapin House, in Tampa, Florida, ID-Nr. 76002283
 Chapin Memorial Church, in Oneonta, New York, ID-Nr. 02001049
 Chapin National Bank Building, in Springfield, Massachusetts, ID-Nr. 83000742
 Chapin Park Historic District, in South Bend, Indiana, ID-Nr. 82000073

Außerdem:
 Chapin Peak, Berg im Marie-Byrd-Land, Antarktika
 Chapin School, Ganztagsschule für Mädchen in Manhattan
 Chapin School (New Jersey), Ganztagsschule in Lawrence Township, New Jersey